Алесса́ндро Лукаре́лли (; 22 июля 1977, Ливорно) — итальянский футболист, защитник.

Карьера 
Алессандро Лукарелли воспитанник «Пьяченцы». Он дебютировал в профессиональном футболе в клубе «Леффе» в сезоне 1997/98, проведя там 29 игр. Затем Алессандро вернулся в «Пьяченцу» и выступал там до 2002 года, являясь твёрдым игроком основного состава команды. Оттуда защитник перешёл в «Палермо», а через год в «Фиорентину».

Из «Фиорентины» Лукарелли перешёл в «Ливорно», в составе которого забил свой первый гол на профессиональном уровне. В этой же команде он выступал со своим братом, Кристианом. Летом 2005 года Алессандро был продан в «Реджину» из-за несогласия с политикой президента команды, Альдо Спинелли, намеревавшегося продать его брата в другой клуб. В сезоне 2006/07 стал капитаном «Реджины».

В 2007 году Лукарелли стал игроком «Сиены», но вскоре, 22 августа 2007 года, был продан в «Дженоа». В Генуе Алессандро провёл один сезон. 25 июля 2008 года защитник перешёл в «Парму», подписав контракт на 3 года.

В 2015 году отказался от нескольких приглашений из Серии А ради того, чтобы остаться в «Парме» в серии D, став, таким образом, единственным игроком «Пармы», оставшимся в команде после понижения в классе. В 2018 году он помог «Парме» вернуться в серию А и завершил карьеру. Клуб в знак благодарности вывел из обращения 6-й номер, под которым выступал капитан.

Награды 
 Почётный гражданин Реджо-ди-Калабрии: от 27 мая 2007 года

Личная жизнь 
Брат Кристиано Лукарелли.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на gazzetta.it

Футболисты Италии
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Альбинолеффе»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Парма»